Velika nagrada Ria de Janeira 1936 je bila sedma neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 7. junija 1936 na brazilskem dirkališču Gávea v Riu de Janeiru.

Poročilo

Pred dirko
Na dirko je bilo prijavljenih kar osemintrideset dirkačev. Poleg domačih dirkačev, ki so tvorili večino, je Scuderia Ferrari na dirko pripeljala dva dirkalnika Alfa Romeo 2900A za Attilia Marinonija in Carla Pintacudo. Na dirko se je prijavila tudi Hellé Nice s svojim modrim dirkalnikom Alfa Romeo Monza, dva portugalska dirkača z Bugattijema, Henrique Lehrfeld in Almeida Araújo, ter več argentinskih dirkačev, tudi Ricardo Carú, Victório Rosa, Arthur Kreuse, Mac Carthy in Victório Coppoli.

Dirka
Kmalu po štartu je povedel Pintacuda med tem, ko je njegov moštveni kolega Marinoni odstopil zaradi okvare motorja že v prvem krogu. Do enaindvajsetega kroga si je Pintacuda privozil že relativno udobno vodstvo, toda nenadoma je moral odstopiti zaradi okvare diferenciala. S tem je vodstvo prevzel domači dirkač Manuel de Teffé, ki pa je moral nekaj krogov pred koncem dirke na postanek v bokse za gorivo, tako da je prevzel vodstvo in tudi zmagal italijanski dirkač Vittorio Coppoli, drugo mesto je osvojil Ricardo Carú, de Teffé pa je bil tretji.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Vittorio Coppoli
| Privatnik
| Bugatti| 25
| 3:56:32,3
| 6
|-
! 2
| 14
|  Ricardo Carú| Privatnik
| Fiat
| 25
| + 10,6 s
| 8
|-
! 3
| 22
|  Manuel de Teffé
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza| 25
| + 1:51,3
| 4
|-
! 4
| 64
|  Cicero Marques Porto
| Privatnik
| Ford V8
| 25
| + 2:43,8
| 18
|-
! 5
| 66
|  Norberto Jung
| Privatnik
| Ford V8
| 25
| + 8:12,1
| 10
|-
! 6
| 46
|  Gaspar Ferrario
| Privatnik
| Ford spec.
| 25
| 
| 9
|-
! 7
| 18
|  Arthuro Kruse
| Privatnik
| Plymouth spec.
| 24
| +1 krog
| 32
|-
! 8
| 58
|  Hans Stoffen
| Privatnik
| Wanderer spec.
| 24
| +1 krog
| 24
|-
! 9
| 50
|  Rubem Abrunhosa
| Privatnik
| Studebaker spec.
| 24
| +1 krog
| 16
|-
! 10
| 28
|  »Marcedady«
| Privatnik
| Talbot
| 24
| +1 krog
| 20
|-
! 11
| 56
|  Emílio Ferrario
| Privatnik
| Ford spec.
| 24
| +1 krog
| 27
|-
! 12
| 44
|  Fernado de Moraes Sarmento
| Privatnik
| Ford spec.
| 23
| +2 kroga
| 19
|-
! 13
| 74
|  Eduardo Oliveira Júnior
| Privatnik
| Ford spec.
| 23
| +2 kroga
| 35
|-
! 14
| 82
|  Oscar Bins
| Privatnik
| Ford spec.
| 22
| +3 krogi
| 31
|-
! 15
| 2
|  Mlle. Hellé-Nice
| Privatnica
| Alfa Romeo Monza
| 21
| +4 krogi
| 37
|-
! Ods
| 4
|  Carlo Pintacuda
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 2900A
| 20
| Diferencial
| 1
|-
! Ods
| 84
|  Segadas Viana
| Privatnik
| Chevrolet spec.
| 20
| 
| 39
|-
! Ods
| 20
|  Augusto McCarthy
| Privatnik
| Chrysler spec.
| 19
| 
| 13
|-
! Ods
| 62
|  Virgílio Castilho
| Privatnik
| Ford spec.
| 17
| 
| 21
|-
! Ods
| 48
|  Antônio da Silva Campos
| Privatnik
| Ford spec.
| 16
| 
| 14
|-
! Ods
| 68
|  Vicente Hugo
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 16
| 
| 22
|-
! Ods
| 38
|  Arthur Nascimento Júnior
| Privatnik
| Ford spec.
| 15
| 
| 11
|-
! Ods
| 16
|  Vittorio Rosa
| Privatnik
| Hispano Suiza
| 15
| 
| 29
|-
! Ods
| 52
|  Luiz Tavares Moraes
| Privatnik
| Plymouth spec.
| 14
| 
| 15
|-
! Ods
| 42
|  Domingos Lopes
| Privatnik
| Hudson
| 23
| 
| 28
|-
! Ods
| 70
|  Olavo Guedes
| Privatnik
| Ford spec.
| 13
| 
| 36
|-
! Ods
| 8
|  Henrique Lehrfeld
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 10
| Trčenje
| 12
|-
! Ods
| 26
|  Querino Landi
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 9
| 
| 26
|-
! Ods
| 60
|  Luís Farias
| Privatnik
| Chrysler spec.
| 6
| 
| 25
|-
! Ods
| 30
|  Henrique Casini
| Privatnik
| Studebaker spec.
| 5
| 
| 3
|-
! Ods
| 36
|  Alfredo Braga
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 5
| 
| 7
|-
! Ods
| 80
|  Henrique Ré
| Privatnik
| Marmon
| 4
| 
| 33
|-
! Ods
| 54
|  Mário Valentim
| Privatnik
| Ford spec.
| 3
| 
| 17
|-
! Ods
| 76
|  Geraldo Pedro
| Privatnik
| Hudson spec.
| 3
| 
| 34
|-
! Ods
| 34
|  Nicola de Santis
| Privatnik
| Ford spec.
| 3
| 
| 5
|-
! Ods
| 24
|  Chico Landi
| Privatnik
| Fiat GP
| 2
| 
| 23
|-
! Ods
| 10
|  Felipe Rueda
| Privatnik
| Hispano Suiza
| 2
| 
| 38
|-
! Ods
| 40
|  Armando Sartorelli
| Privatnik
| Sacre
| 1
| 
| 30
|-
! Ods
| 6
|  Attilio Marinoni
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 2900A
| 0
| Diferencial
| 2
|}

Viri
 
 

1936
Sezona Velikih nagrad 1936